Вятское художественное училище им. А. А. Рылова — Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение.

История и предыстория 
После революционных событий 1917 года, при губернском отделе народного образования города Вятки был создан подотдел изобразительного искусства; во главе его — художник Алексей Иванович Деньшин, получивший художественное образование в Москве.

1 апреля 1919 года были образованы Государственные областные художественно-промышленные мастерские — первое профессиональное учебное заведение на севере России.

В художественно-промышленных мастерских преподавали вятские художники: живописец Михаил Афанасьевич Демидов, мастер рисунка и декоративной игрушки Алексей Иванович Деньшин, живописец-новатор Алексей Иванович Столбов, скульптор Зинаида Дмитриевна Клобукова. Большую поддержку им оказывал Николай Николаевич Хохряков.

По распоряжению Наркомата просвещения СССР в 1922 году учреждение преобразовано в «Вятский художественно-промышленный техникум» с дневной и вечерней формой обучения. Его разместили в том же здании, где ныне находится Вятское художественное училище имени А. А. Рылова, то есть на Казанской, 56, в бывшем доме купцов П. В. Алцыбеева и Н. А. Ермолина (угловой и средний блоки современного здания).

В 1937 году, во время активной пропаганды здорового образа жизни, техникум переименовали в «Физкультурно-художественное педагогическое училище» при педагогическом институте имени В. И. Ленина. К тому времени преподавали в физкультурно-художественном педагогическом училище выпускники Вятского художественно-промышленного техникума, а также приехавшие из Академии художеств А. А. Потехин, Ф. А. Шпак, и выпускники ВХУТЕМАСа — А. П. Широков, С. С. Двинин.

В 1941 году из-за начавшейся Великой Отечественной войны физкультурно-художественное педагогическое училище закрыли.

В 1964 году было открыто художественно-педагогическое отделение при музыкальном училище, которое с появлением нового отделения получило и новое название: Кировское училище искусств.

Первым и главным организатором учебного процесса был живописец Алексей Александрович Потехин. Он преподавал рисунок, живопись и композицию ещё в довоенном физкультурно-художественном педагогическом училище. Помощником Потехина стал Ильяс Бадрутдинович Юмагулов — художник-монументалист, выпускник Ленинградского художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной. Скульптор Михаил Михайлович Кошкин, председатель Кировского союза художников, обучал учеников скульптуре. Графику и акварельную живопись преподавал ученик М. А. Демидова и выпускник Вятского художественно-промышленного техникума Вячеслав Александрович Нелюбин.

В 1968 году в училище возникло второе отделение — «Художественное оформление».

Кировское художественное училище 
К 1975 году художественно-педагогическое и оформительское отделения Кировского училища искусств было преобразовано в Кировское художественное училище. Директором училища был назначен Е. А. Гришин, выпускник живописного факультета Всероссийского государственного института кинематографии, будущий заслуженный работник культуры РФ. Заместителем директора по учебной части была назначена Н. М. Окунь — искусствовед, выпускница Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. В 1983 году начал вести дипломные мастерские живописец Пётр Вершигоров, затем он работал в училище преподавателем живописи.

Самостоятельное учебное заведение разместили на ул. Дрелевского (Спасской), 31 и на ул. Большевиков (Казанская улица), 56.

Кроме двух основных профессиональных отделений с 1982 по 1986 годы в Кировском художественном училище обучалась группа мастериц дымковской игрушки по специально созданной для них учебной программе декоративно-прикладного искусства. В эти годы в 17 группах училища учились около 300 учащихся.

В 1986 году новым руководителем училища был назначен преподаватель училища А. Г. Плотников, выпускник художественно-графического факультета Краснодарского педагогического института, будущий заслуженный работник культуры. С 1996 года Кировского художественное училище стало называться Вятским областным художественным училищем. С 1998 года училище носит имя известного в СССР художника-живописца Аркадия Александровича Рылова.

По инициативе А. Г. Плотникова был открыт первый в России гуманитарно-художественный лицей. После 4-х лет обучения учащиеся переводились на программу художественного училища. Через 10 лет, в 2001 году, лицей был переведен в Кировскую общеобразовательную школу № 36, ныне — художественно-технологический лицей.

С 1993 по 1998 годы по заново созданной программе была сформирована скульптурно-педагогическая группа 5-ти летнего обучения.

С 1992 года в училище был организован факультатив по художественной обработке металла. До 2001 года создавали в технике скани и эмали кулоны, колье, ожерелья, браслеты и даже дважды выполняли дипломные работы по металлу.

С 2010 года Вятское художественное училище работает по плану, составленному в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС). По этому плану в учебный процесс введены предметы психолого-педагогической подготовки. Педагогические дисциплины изучаются не только на прежних отделениях живописи и дизайна, но и на вновь открытом с 2012 года отделении «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

Отделения училища 
 «Живопись»: квалификация — художник-живописец, преподаватель;
 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»: квалификация — художник-мастер, преподаватель;
 «Дизайн»: квалификация — дизайнер, преподаватель.

Руководители училища 
 с 1957 по 1974 год — В. В. Зеферов
 с 1974 по 1986 год — Е. А. Гришин
 с 1986 по 2011 год — А. Г. Плотников
 с 2011 по 2012 год — А. М. Савинов
 с 2012 по 2018 год — Е. В. Опалева
 с 2018 по 2019 год — О. В. Бакина
 с 2019 — М. В. Наумов

Известные педагоги и выпускники 
 Шпак, Фаина Анатольевна (1906—1984) — советский художник, иллюстратор и скульптор. Заслуженный художник РСФСР.
 Преображенский, Виктор Петрович (1908—1984) — советский художник, художник-маринист. Член Союза художников СССР.
 Богдеско, Илья Трофимович (1923—2010) — советский и молдавский график, народный художник СССР, действительный член Академии художеств.
 Вершигоров, Петр Саввович (1925—1998) — советский художник, живописец, педагог. Заслуженный художник РСФСР. Участник Великой Отечественной Войны.
 Харлов, Виктор Георгиевич (род. 1949) — советский и российский живописец, художник-монументалист, педагог. Академик Российской академии художеств. Народный художник России.
 Двоеглазов, Михаил Михайлович (род. 1950) — советский и украинский художник, живописец. Член Национального союза художников Украины.
 Мочалов, Александр Петрович (род. 1952) — советский и российский художник. Заслуженный художник России.
 Загоскин, Александр Анатольевич (род. 1954) — советский и российский художник, художник кино, заслуженный художник Российской Федерации; член Союза кинематографистов.
 Халиков, Фиринат Гаптухаевич (род. 1957) — российский живописец. Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Академик Российской академии художеств.
 Широков, Андрей Михайлович (род. 1960). — российский художник. Заслуженный художник России, внук Фаины Шпак.
 Вепрёв, Александр Иванович (род. 1960) — российский поэт, художник. Член Союза писателей России, Ассамблеи народов Евразии.
 Герасимов, Андрей Викторович (род. 1962) — российский живописец. Заслуженный художник РФ.
 Газизов, Ринат Загидуллович (род. 1962) — российский художник-постановщик, аниматор, режиссёр, сценарист. Член Академии кинематографических искусств «Ника».
 Муллин, Владимир Евгеньевич (род. 1968) — российский художник, Заслуженный художник России. Член-корреспондент Российской академии художеств.
 Мочалова, Александра Александровна (род. 1977) — российская поэтесса, художник. Член Союза художников России и Союза писателей России.

Факты 

 В здании в 1935—1936 годах располагался Вятский (Кировский) индустриальный техникум учебных пособий, готовивший специалистов для комбината учебно-технического школьного оборудования — КУТШО. В 1935—1936 годах там учился Дорофеев Анатолий Васильевич, будущий Герой Российской Федерации (1995). Памятную доску Герою России установили 30 апреля 2019 года на здании художественного училища им. А. А. Рылова.
 В 2020 году, в рамках празднования 150-летнего юбилея Аркадия Рылова, в Вятском художественном училище, которое носит имя Рылова, открыли памятную доску художнику.

Источники

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт Вятского художественного училища им. А. А. Рылова

Художественные училища России
Средние специальные учебные заведения Кирова